Das tanzende Herz – film del 1916 diretto da Max Mack
Das schwindende Herz o Das tanzende Herz – film del 1917 diretto da Alfred Halm
Das tanzende Herz – film del 1953 diretto da Wolfgang Liebeneiner